Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Manuela Maleeva 6-4, 7-6(6).

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Manuela Maleeva (finale)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (semifinali)

 Catarina Lindqvist (semifinali)
 Dianne Balestrat (quarti di finale)
 Helen Kelesi (primo turno)
 Gigi Fernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1987